6-й чемпионат мира по софтболу среди мужчин 1984 проводился в городе Мидленд (штат Техас, США) с 6 по 14 июля 1984 года. В США мужской чемпионат мира проводился в 3-й раз, в городе Мидленд и штате Техас — впервые.

Чемпионом мира стала (во 2-й раз в своей истории) сборная Новой Зеландии, победив в финале сборную Канады. Третье место заняла сборная США.

В чемпионате мира впервые принимали участие сборные Бермудских островов, Ботсваны, Зимбабве и Нидерландских Антильских островов.

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы (A, B) по 8 команд, участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Четыре лучших команды (две из каждой группы) проходят в плей-офф, проводящийся по системе плей-офф Пейджа: в «четвертьфинале-1» встречаются команды, занявшие 1-е места в группах, победитель проходит напрямую в финал; проигравший в «четвертьфинале-1» встречается в полуфинале с победителем «четвертьфинала-2», где играли команды, занявшие в группах 2-е места; победитель полуфинала проходит в финал, проигравший занимает общее 3-е место.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

1984
Софтбол
1984 год в софтболе
Международные соревнования по софтболу в США
Международные спортивные соревнования в Техасе
Чемпионаты мира в США
Мидленд (Техас)
Спорт в США в 1984 году
Июль 1984 года